Petrus Petri, latinisering av Peter, Petter eller Per Pettersson, Petersson eller Persson kan avse:

 Petrus Petri Gangius
  Petrus Petri Isopædius 
 Petrus Petri Petræus
 Petrus Petri Ungius

Se även
 Per Persson